Соревнования по волейболу на II Панамериканских играх проходили с 15 по 24 марта 1955 года в Мехико (Мексика) с участием 6 мужских и 4 женских национальных сборных команд. Было разыграно 2 комплекта наград. Чемпионские титулы выиграли: у мужчин — сборная США, у женщин — сборная Мексики.

Команды-участницы

Мужчины 
 Бразилия, Венесуэла, Куба, Мексика, США, Уругвай.

Женщины 
 Бразилия, Доминиканская Республика, Мексика, США.

Система проведения турнира 
6 команд-участниц у мужчин провели однокруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

4 команды-участницы у женщин провели двухкруговой турнир, по результатам которого определена итоговая расстановка мест.

Результаты

Мужчины 

 15 марта: Уругвай — Венесуэла 3:0 (15:7, 15:10, 15:6).
 16 марта: Мексика — Уругвай 3:0 (15:9, 15:10, 15:6); США — Венесуэла 3:0 (15:6, 15:9, 15:3).
 17 марта: Мексика — Бразилия 3:1 (15:8, 15:11, 11:15, 15:8); Куба — Уругвай 3:2 (5:15, 15:13, 6:15, 15:7, 15:5).
 18 марта: США — Бразилия 3:0 (15:6, 15:10, 15:8); Куба — Венесуэла 3:1.
 20 марта: США — Мексика 3:2 (3:15, 16:14, 16:18, 15:12, 17:15); Бразилия — Куба 3:-.
 21 марта: США — Уругвай 3:0 (15:9, 17:15, 18:16).
 22 марта: Бразилия — Венесуэла 3:0 (15:9, 15:3, 15:11); Мексика — Куба 3:0 (15:4, 15:4, 15:10).
 23 марта: Бразилия — Уругвай 3:1 (8:15, 15:10, 15:5, 15:6); США — Куба 3:0 (15:7, 15:11, 15:8).
 24 марта: Мексика — Венесуэла 3:0 (15:5, 15:13, 15:8).

Женщины 

 16 марта: Бразилия — Доминиканская Республика 3:1 (15:8, 15:13, 15:17, 15:12); Мексика — США 3:1 (12:15, 16:14, 15:12, 15:3).
 17 марта: США — Доминиканская Республика 3:0 (11:15, 15:7, 15:11, 15:10).
 18 марта: Мексика — Бразилия 3:2 (11:15, 15:12, 12:15, 15:6, 15:9).
 19 марта: США — Бразилия 3:-; Мексика — Доминиканская Республика 3:-.
 21 марта: Бразилия — Доминиканская Республика 3:0 (15:11, 15:12, 15:10); Мексика — США 3:1 (15:12, 15:4, 13:15, 15:10).
 22 марта: Мексика — Бразилия 3:2 (15:9, 15:17, 14:16, 15:11, 15:4).
 23 марта: США — Доминиканская Республика 3:1 (13:15, 15:9, 15:9, 15:6).
 24 марта: Мексика — Доминиканская Республика 3:0 (19:17, 15:12, 15:9); США — Бразилия 3:2 (15:7, 7:15, 13:15, 16:14, 15:9).

Итоги

Положение команд

Примечание

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов (мужской турнир) 
 Архив волейбольных результатов (женский турнир) 

Волейбол на Панамериканских играх
1955 год в волейболе
Панамериканские игры 1955
Международные соревнования по волейболу в Мексике